Ранчо Варгас има више значења:

 Ранчо Варгас, Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Варгас (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Варгас (Силакајоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Варгас (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику